Tron se poate referi la:

Tron - scaunul oficial pe care stă un monarh 
 Tron - sicriu sau coșciug, este cutia funerară, de obicei de lemn, în care se îngroapă un decedat.  
Tronul Lumii Inelare - un roman science fiction scris de Larry Niven
Tron - un film din 1982
Tron: Moștenirea - un film din 2010
Tronuri (îngeri)
Tronul lui Dumnezeu